Dihidroksistilben se može odnositi na:

 3,4′-Dihidroksistilben, stilbenoid prisutan u korenu biljke Hydrangea macrophylla
 Pinosilvin (3,5-dihidroksistilben), preinfekcioni stilbenoidni toksin